Pott steht für:
 Pott, umgangssprachlich ein topfartiges Gefäß (Tasse, Topf oder Nachttopf)
 Pott (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Pott, Ballungszentrum Ruhrgebiet
 Pott (Rum), Spirituosenmarke
 Pott, im Kartenspiel die Kasse für den Einsatz, siehe Pot (Poker)
 Pott (Einheit), altes Volumenmaß
 Tatort: Der Pott

Siehe auch:

 Pot